Такмичење у трци на 100 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 13. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранио је Кристоф Леметр из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичара из 23 земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских тркача на 100 метара 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Жими Вико ||  || 9,95 || 18. мај || align="center" | =6. СРЛ
|-
| 2. || Chijindu Ujah || rowspan="3" |  || 9,96 || 8. јун || align="center" | =8. СРЛ
|-
| 3. || Џејмс Дасаолу || 10,03 || 11. јул || align="center" | =23. СРЛ
|-
| 4. || Адам Џемили || 10,04 || 5. јул || align="center" | =25. СРЛ
|-
| 5. || Јулијан Ројс || rowspan="2" |  || 10,05 || 26. јул || align="center" | =28. СРЛ, НР]]
|-
| 6. || Лукас Јакупчик || 10,07 || 10. мај || align="center" | =34. СРЛ
|-
| 7. || Хари Ејкинс-Арити ||  || 10,08 || 8. јун || align="center" | =39. СРЛ
|-
| 8. || Џејсума Сајди Ндура ||  || 10,11 || 5. јул || align="center" | =49. СРЛ
|-
| rowspan="2" | 9. || Ричард Килти || rowspan="2" |  || rowspan="2" | 10,12 || 10. мај || rowspan="2" align="center" | =51. СРЛ
|-
| 'Двејн Чемберс || 29. јун  
|}Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Стартна листа 
Табела представља стартну листу такмичара у трци на 100 метара на отвореном са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају  пре почетка првенства.

 Резултати 
 Квалификације 
У полуфинале су се квалификовала прва 4 такмичара из 5 група (КВ) и 4 према оствареном резултату (кв). 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Место !! Група !! Стаза !! Атлетичар !! Земља !! Време !! Белешка
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 4 || 2 || align=left | Жими Вико || align=left |  Француска || 10,06 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 1 || 3 || align=left | Кристоф Леметр || align=left |  Француска || 10,16 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 2 || 4 || align=left | Двејн Чемберс || align=left |  Уједињено Краљевство || 10,18 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 5 || 1 || align=left | Хари Ејкинс-Арити || align=left |  Уједињено Краљевство || 10,19 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 3 || 2 || align=left | Џејмс Дасаолу || align=left |  Уједињено Краљевство || 10,22 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 2 || 7 || align=left | Лукас Јакупчик || align=left |  Немачка || 10,23 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 5 || 3 || align=left | Јазалдес Насименто || align=left |  Португалија || 10,27 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 8. || 5 || 8 || align=left | Џејсума Сајди Ндура || align=left |  Норвешка || 10,30 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 3 || 7 || align=left | Чуранди Мартина || align=left |  Холандија || 10,31 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 10. || 1 || 6 || align=left | Михаил Идрисов || align=left |  Русија || 10,32 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 11. || 1 || 4 || align=left | Јулијан Ројс || align=left |  Немачка || 10,32 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 12. || 5 || 2 || align=left | Делмас Обоу || align=left |  Италија || 10,32 || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 13. || 2 || 5 || align=left | Catalin Cimpeanu || align=left |  Румунија || 10,34 || КВ, =
|-style="background:#cfc;"
| 14. || 1 || 8 || align=left | Ету Рантала || align=left |  Финска || 10,36 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 15. || 3 || 5 || align=left | Sven Knipphals || align=left |  Немачка || 10,37 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 16. || 1 || 7 || align=left | Виталиј Корж || align=left |  Украјина || 10,38 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 17. || 2 || 6 || align=left | Фабио Черути || align=left |  Италија || 10,40 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 18. || 1 || 5 || align=left | Ритис Сакалаускас || align=left |  Литванија || 10,40 || кв, =
|-style="background:#dfd;"
| 19. || 2 || 3 || align=left | Роналд Арајс || align=left |  Летонија || 10,41 || кв, 
|-style="background:#cfc;"
| 20. || 3 || 8 || align=left | Денис Димитров || align=left |  Бугарска || 10,41 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 21. || 5 || 7 || align=left | Јан Велеба || align=left |  Чешка || 10,41 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 22. || 4 || 7 || align=left | Паскал Манчини || align=left |  Швајцарска || 10,43 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 23. || 4 || 8 || align=left | Ђовани Кодрингтон || align=left |  Холандија || 10,43 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 24. || 4 || 4 || align=left | Анхел Давид Родригез || align=left |  Шпанија || 10,44 || КВ
|-
| 25. || 5 || 6 || align=left | Рето Шенкел || align=left |  Швајцарска || 10,44 ||
|-
| 26. || 4 || 5 || align=left | Роберт Кубачик || align=left |  Пољска || 10,45 ||
|-
| 27. || 1 || 2 || align=left | Ефтимиос Стериулис || align=left |  Грчка || 10,46 ||
|-
| 28. || 5 || 5 || align=left | Кевин Мур || align=left |  Малта || 10,49 || [[Атлетски рекорди Малте на отвореном за мушкарце|НР
|-
| 29. || 3 || 6 || align=left | Том Клинг-Баптисте || align=left |  Шведска || 10,50 ||
|-
| 30. || 2 || 8 || align=left | Одај Росе || align=left |  Шведска || 10,53 ||
|-
| 31. || 3 || 3 || align=left | Едуард Вилес || align=left |  Шпанија || 10,57 ||
|-
| 32. || 4 || 3 || align=left | Патрик Андерсон || align=left |  Шведска || 10,61 ||
|-
| 33. || 3 || 4 || align=left | Diogo Antunes || align=left |  Португалија || 10,61 ||
|-
| 34. || 5 || 4 || align=left | Петар Кременски || align=left |  Бугарска || 10,87 ||
|-
| 35. || 2 || 2 || align=left | Jorén Tromp || align=left |  Холандија || 11,28 ||
|-
| 36. || 2 || 1 || align=left | Томас Болати || align=left |  Монако || 11,94 || |-
|  || 4 || 6 || align=left | Рамил Гулијев || align=left |  Турска ||  || |}

 Полуфинале 
У финале су се квалификовала прва 2 такмичара из 3 групе (КВ) и 2 према оствареном резултату (кв''').

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном